Hong Kong Tennis Classic 2011 — традиционный выставочный теннисный турнир в Гонконге.

В 2011 году проводился 5—8 января как соревнование между четырьмя командами теннисистов. Является одним из первых стартов сезона для сильнейших теннисисток.

Участники

Ход турнира

Матчи

Европа — Азия и Океания

Россия — Америка

Европа — Россия

Америка — Азия и Океания

Примечания

См. также
 Hong Kong Tennis Classic
 Mubadala World Tennis Championship 2011 (Январь)
 Открытый чемпионат Ле-Туке по теннису 2010

Ссылки 
 Сайт турнира 

Гонконг
Теннис
Январь 2011 года
2011